Dušan Simović – militare e politico serbo naturalizzato jugoslavo
Janko Simović – calciatore montenegrino
Ljubomir Simović – scrittore jugoslavo di etnia serba
Ranko Simović – cestista serbo 
Robin Simović – calciatore svedese
Zoran Simović – calciatore jugoslavo